Мангит — может означать:

 Мангит (Узбекистан) — город в Узбекистане.
  — село в Таджикистане.
 Мангит — прежнее название села Коврово в Крыму.
 Мангит — прежнее название исчезнувшего села Ульяново в Ленинском районе Крыма.